Miracle:

 Miracle — студийный альбом канадской певицы Селин Дион.
 «Miracle» — песня немецкой группы Cascada.
 «Miracle» — заглавный сингл британского дуэта Hurts.
 «Miracle» — песня в исполнении Паулы Селинг и Ови.
 «Miracle» — песня в исполнении азербайджанской певицы Семры Рагимли.
 Амер аль-Баркави, более известный под псевдонимом Miracle- — иорданский профессиональный игрок в Dota 2.